|-
|(129501)||1995 HJ5|| align=right|16,3|| align=right|2,423|| align=right|0,118|| align=right|3,90|| align=right|3,770||MBA||28. dubna 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129502)||1995 MT6|| align=right|15,2|| align=right|3,168|| align=right|0,055|| align=right|10,42|| align=right|5,639||MBA||29. června 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129503)||1995 OZ1|| align=right|15,9|| align=right|2,406|| align=right|0,286|| align=right|14,30|| align=right|3,731||MBA||24. července 1995||Church Stretton||S. P. Laurie
|-
|(129504)||1995 SU8|| align=right|16,8|| align=right|2,449|| align=right|0,225|| align=right|1,96|| align=right|3,833||MBA||17. září 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129505)||1995 SE24|| align=right|16,4|| align=right|2,639|| align=right|0,196|| align=right|4,67|| align=right|4,286||MBA||19. září 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129506)||1995 SJ32|| align=right|16,3|| align=right|2,545|| align=right|0,108|| align=right|1,23|| align=right|4,058||MBA||21. září 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129507)||1995 SU45|| align=right|16,3|| align=right|2,669|| align=right|0,213|| align=right|2,39|| align=right|4,359||MBA||26. září 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129508)||1995 SO52|| align=right|16,8|| align=right|2,620|| align=right|0,075|| align=right|2,51|| align=right|4,241||MBA||29. září 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129509)||1995 ST52|| align=right|16,7|| align=right|2,613|| align=right|0,066|| align=right|3,39|| align=right|4,224||MBA||29. září 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129510)||1995 SQ85|| align=right|16,2|| align=right|2,563|| align=right|0,125|| align=right|3,74|| align=right|4,103||MBA||25. září 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129511)||1995 TN7|| align=right|16,3|| align=right|2,458|| align=right|0,180|| align=right|1,26|| align=right|3,853||MBA||15. října 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129512)||1995 UZ1|| align=right|16,4|| align=right|2,647|| align=right|0,114|| align=right|0,40|| align=right|4,307||MBA||21. října 1995||Ondřejov||P. Pravec
|-
|(129513)||1995 UD10|| align=right|16,5|| align=right|2,607|| align=right|0,186|| align=right|1,15|| align=right|4,209||MBA||16. října 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129514)||1995 UJ13|| align=right|17,7|| align=right|2,542|| align=right|0,266|| align=right|5,25|| align=right|4,052||MBA||17. října 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129515)||1995 UX17|| align=right|16,5|| align=right|2,637|| align=right|0,034|| align=right|2,94|| align=right|4,282||MBA||18. října 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129516)||1995 UR22|| align=right|15,9|| align=right|2,585|| align=right|0,122|| align=right|14,65|| align=right|4,157||MBA||19. října 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129517)||1995 UM31|| align=right|15,6|| align=right|2,644|| align=right|0,064|| align=right|15,23|| align=right|4,298||MBA||21. října 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129518)||1995 VU11|| align=right|16,3|| align=right|2,620|| align=right|0,180|| align=right|4,36|| align=right|4,240||MBA||15. listopadu 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129519)||1995 VG16|| align=right|15,4|| align=right|2,574|| align=right|0,251|| align=right|14,13|| align=right|4,128||MBA||15. listopadu 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129520)||1995 WP3|| align=right|16,0|| align=right|2,569|| align=right|0,168|| align=right|1,65|| align=right|4,117||MBA||21. listopadu 1995||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(129521)||1995 WH40|| align=right|16,0|| align=right|2,676|| align=right|0,150|| align=right|13,98|| align=right|4,378||MBA||23. listopadu 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129522)||1995 XY3|| align=right|16,3|| align=right|2,586|| align=right|0,068|| align=right|4,46|| align=right|4,158||MBA||14. prosince 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129523)||1995 XY4|| align=right|16,8|| align=right|2,618|| align=right|0,049|| align=right|4,36|| align=right|4,235||MBA||14. prosince 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129524)||1995 YK8|| align=right|17,4|| align=right|2,542|| align=right|0,167|| align=right|4,04|| align=right|4,052||MBA||18. prosince 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129525)||1996 AG11|| align=right|16,4|| align=right|2,188|| align=right|0,011|| align=right|3,47|| align=right|3,237||MBA||13. ledna 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129526)||1996 AZ11|| align=right|16,3|| align=right|2,744|| align=right|0,038|| align=right|5,66|| align=right|4,545||MBA||14. ledna 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129527)||1996 AJ14|| align=right|16,2|| align=right|2,683|| align=right|0,212|| align=right|1,70|| align=right|4,395||MBA||12. ledna 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129528)||1996 BQ8|| align=right|16,4|| align=right|2,731|| align=right|0,145|| align=right|10,56|| align=right|4,513||MBA||19. ledna 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129529)||1996 EM7|| align=right|16,1|| align=right|2,917|| align=right|0,073|| align=right|2,13|| align=right|4,982||MBA||11. března 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129530)||1996 EB9|| align=right|15,7|| align=right|2,765|| align=right|0,054|| align=right|7,53|| align=right|4,596||MBA||12. března 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129531)||1996 EX9|| align=right|16,0|| align=right|2,866|| align=right|0,194|| align=right|3,18|| align=right|4,852||MBA||12. března 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129532)||1996 EO13|| align=right|17,1|| align=right|2,232|| align=right|0,107|| align=right|7,21|| align=right|3,333||MBA||11. března 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129533)||1996 EN14|| align=right|16,5|| align=right|2,876|| align=right|0,024|| align=right|2,43|| align=right|4,877||MBA||12. března 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129534)||1996 HA5|| align=right|15,0|| align=right|2,852|| align=right|0,157|| align=right|15,00|| align=right|4,814||MBA||19. dubna 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129535)||1996 HH7|| align=right|16,1|| align=right|2,872|| align=right|0,071|| align=right|3,84|| align=right|4,867||MBA||19. dubna 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129536)||1996 JQ6|| align=right|15,7|| align=right|3,011|| align=right|0,072|| align=right|12,01|| align=right|5,224||MBA||11. května 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129537)||1996 KA2|| align=right|15,7|| align=right|2,228|| align=right|0,159|| align=right|4,74|| align=right|3,325||MBA||16. května 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129538)||1996 NM|| align=right|14,7|| align=right|3,072|| align=right|0,223|| align=right|7,83|| align=right|5,384||MBA||14. července 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(129539)||1996 NO1|| align=right|16,8|| align=right|2,292|| align=right|0,224|| align=right|6,17|| align=right|3,470||MBA||15. července 1996||Lime Creek||R. Linderholm
|-
|(129540)||1996 PU2|| align=right|16,3|| align=right|2,340|| align=right|0,233|| align=right|1,70|| align=right|3,580||MBA||13. srpna 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(129541)||1996 PQ9|| align=right|15,3|| align=right|2,274|| align=right|0,303|| align=right|19,62|| align=right|3,428||MBA||9. srpna 1996||Nanyo||T. Okuni
|-
|(129542)||1996 RK5|| align=right|13,9|| align=right|3,210|| align=right|0,111|| align=right|10,86|| align=right|5,749||MBA||15. září 1996||Church Stretton||S. P. Laurie
|-
|(129543)||1996 RU5|| align=right|16,7|| align=right|2,357|| align=right|0,220|| align=right|1,86|| align=right|3,619||MBA||14. září 1996||Stroncone||A. Vagnozzi
|-
|(129544)||1996 RE24|| align=right|16,1|| align=right|2,397|| align=right|0,248|| align=right|5,14|| align=right|3,711||MBA||7. září 1996||Nanyo||T. Okuni
|-
|(129545)||1996 SE3|| align=right|16,0|| align=right|2,368|| align=right|0,161|| align=right|6,29|| align=right|3,643||MBA||20. září 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129546)||1996 TZ1|| align=right|16,6|| align=right|1,921|| align=right|0,021|| align=right|19,47|| align=right|2,663||MBA||3. října 1996||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(129547)||1996 TC6|| align=right|15,6|| align=right|2,330|| align=right|0,168|| align=right|5,42|| align=right|3,555||MBA||3. října 1996||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(129548)||1996 TC7|| align=right|16,8|| align=right|2,319|| align=right|0,229|| align=right|2,05|| align=right|3,530||MBA||11. října 1996||Prescott||P. G. Comba
|-
|(129549)||1996 TG9|| align=right|16,9|| align=right|2,407|| align=right|0,185|| align=right|1,59|| align=right|3,734||MBA||12. října 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129550)||1996 TN14|| align=right|16,7|| align=right|2,322|| align=right|0,241|| align=right|2,70|| align=right|3,538||MBA||9. října 1996||Nanyo||T. Okuni
|-
|(129551)||1996 TQ19|| align=right|14,9|| align=right|3,203|| align=right|0,085|| align=right|6,20|| align=right|5,732||MBA||5. října 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129552)||1996 TH30|| align=right|16,7|| align=right|2,397|| align=right|0,194|| align=right|1,97|| align=right|3,711||MBA||7. října 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129553)||1996 TZ45|| align=right|14,8|| align=right|3,106|| align=right|0,138|| align=right|18,20|| align=right|5,472||MBA||7. října 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129554)||1996 TC63|| align=right|15,1|| align=right|2,412|| align=right|0,109|| align=right|13,81|| align=right|3,746||MBA||6. října 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(129555)||1996 UB3|| align=right|16,2|| align=right|2,371|| align=right|0,166|| align=right|4,25|| align=right|3,649||MBA||30. října 1996||Colleverde||V. S. Casulli
|-
|(129556)||1996 VY5|| align=right|16,4|| align=right|2,454|| align=right|0,176|| align=right|2,35|| align=right|3,843||MBA||15. listopadu 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(129557)||1996 XA1|| align=right|15,4|| align=right|2,557|| align=right|0,161|| align=right|5,55|| align=right|4,089||MBA||2. prosince 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(129558)||1996 XQ8|| align=right|17,3|| align=right|2,336|| align=right|0,343|| align=right|14,17|| align=right|3,571||MBA||6. prosince 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129559)||1996 YH|| align=right|14,8|| align=right|2,557|| align=right|0,108|| align=right|12,40|| align=right|4,088||MBA||20. prosince 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(129560)||1997 CW12|| align=right|16,9|| align=right|2,596|| align=right|0,077|| align=right|5,00|| align=right|4,183||MBA||3. února 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129561)||1997 CS21|| align=right|16,5|| align=right|2,582|| align=right|0,105|| align=right|2,26|| align=right|4,149||MBA||9. února 1997||Kuma Kogen||A. Nakamura
|-
|(129562)||1997 CJ23|| align=right|16,4|| align=right|2,524|| align=right|0,043|| align=right|3,74|| align=right|4,010||MBA||4. února 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129563)||1997 ER8|| align=right|16,6|| align=right|2,638|| align=right|0,259|| align=right|3,75|| align=right|4,283||MBA||2. března 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129564)||1997 ER40|| align=right|16,0|| align=right|2,676|| align=right|0,082|| align=right|14,35|| align=right|4,376||MBA||7. března 1997||Anderson Mesa||M. W. Buie
|-
|(129565)||1997 GS1|| align=right|16,5|| align=right|2,717|| align=right|0,035|| align=right|1,07|| align=right|4,477||MBA||2. dubna 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129566)||1997 GS8|| align=right|16,1|| align=right|2,779|| align=right|0,060|| align=right|2,22|| align=right|4,633||MBA||3. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(129567)||1997 GR9|| align=right|15,5|| align=right|2,695|| align=right|0,124|| align=right|7,85|| align=right|4,424||MBA||3. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(129568)||1997 GE11|| align=right|16,0|| align=right|2,651|| align=right|0,179|| align=right|3,27|| align=right|4,314||MBA||3. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(129569)||1997 GJ21|| align=right|15,8|| align=right|2,717|| align=right|0,143|| align=right|15,87|| align=right|4,478||MBA||6. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(129570)||1997 GE34|| align=right|16,2|| align=right|2,721|| align=right|0,158|| align=right|3,23|| align=right|4,488||MBA||3. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(129571)||1997 GS35|| align=right|15,2|| align=right|2,738|| align=right|0,134|| align=right|8,97|| align=right|4,529||MBA||6. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(129572)||1997 GF44|| align=right|15,3|| align=right|2,812|| align=right|0,164|| align=right|14,74|| align=right|4,714||MBA||6. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(129573)||1997 HY1|| align=right|16,0|| align=right|2,813|| align=right|0,256|| align=right|0,19|| align=right|4,718||MBA||29. dubna 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129574)||1997 JU8|| align=right|16,0|| align=right|2,582|| align=right|0,036|| align=right|6,90|| align=right|4,148||MBA||2. května 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129575)||1997 LM|| align=right|14,7|| align=right|2,801|| align=right|0,217|| align=right|17,16|| align=right|4,687||MBA||3. června 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(129576)||1997 RG2|| align=right|16,0|| align=right|2,307|| align=right|0,092|| align=right|3,66|| align=right|3,504||MBA||4. září 1997||Caussols||ODAS
|-
|(129577)||1997 RA8|| align=right|16,5|| align=right|2,348|| align=right|0,237|| align=right|1,52|| align=right|3,598||MBA||9. září 1997||Dynic||A. Sugie
|-
|(129578)||1997 RM10|| align=right|17,4|| align=right|2,197|| align=right|0,086|| align=right|1,79|| align=right|3,257||MBA||10. září 1997||Bergisch Gladbach||W. Bickel
|-
|(129579)||1997 SF1|| align=right|16,1|| align=right|2,278|| align=right|0,255|| align=right|24,15|| align=right|3,439||MBA||21. září 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(129580)||1997 SV3|| align=right|14,8|| align=right|2,739|| align=right|0,366|| align=right|8,31|| align=right|4,532||MBA||23. září 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129581)||1997 SB6|| align=right|14,9|| align=right|3,109|| align=right|0,121|| align=right|10,20|| align=right|5,480||MBA||23. září 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129582)||1997 SC9|| align=right|15,6|| align=right|2,284|| align=right|0,138|| align=right|3,50|| align=right|3,451||MBA||27. září 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129583)||1997 SV14|| align=right|12,6|| align=right|5,121|| align=right|0,087|| align=right|3,97|| align=right|11,59||JUT||28. září 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129584)||1997 SY17|| align=right|17,5|| align=right|2,350|| align=right|0,214|| align=right|2,41|| align=right|3,602||MBA||29. září 1997||Needville||W. G. Dillon
|-
|(129585)||1997 SM21|| align=right|17,6|| align=right|2,291|| align=right|0,087|| align=right|4,40|| align=right|3,468||MBA||29. září 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129586)||1997 TE18|| align=right|14,3|| align=right|3,110|| align=right|0,152|| align=right|17,86|| align=right|5,485||MBA||3. října 1997||Mallorca||A. Lopez; R. Pacheco
|-
|(129587)||1997 TH21|| align=right|17,3|| align=right|2,348|| align=right|0,158|| align=right|3,26|| align=right|3,598||MBA||4. října 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129588)||1997 TN21|| align=right|16,6|| align=right|2,225|| align=right|0,152|| align=right|5,43|| align=right|3,319||MBA||4. října 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129589)||1997 UD|| align=right|16,5|| align=right|2,256|| align=right|0,054|| align=right|6,16|| align=right|3,387||MBA||20. října 1997||Prescott||P. G. Comba
|-
|(129590)||1997 UN|| align=right|15,0|| align=right|3,038|| align=right|0,121|| align=right|11,35|| align=right|5,296||MBA||19. října 1997||Kleť||Klet
|-
|(129591)||1997 UL12|| align=right|16,8|| align=right|2,336|| align=right|0,158|| align=right|3,63|| align=right|3,570||MBA||23. října 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129592)||1997 UP24|| align=right|16,7|| align=right|2,263|| align=right|0,145|| align=right|2,97|| align=right|3,403||MBA||30. října 1997||Bergisch Gladbach||W. Bickel
|-
|(129593)||1997 UZ24|| align=right|15,0|| align=right|3,073|| align=right|0,098|| align=right|11,05|| align=right|5,387||MBA||27. října 1997||Bergisch Gladbach||W. Bickel
|-
|(129594)||1997 UP25|| align=right|16,9|| align=right|2,274|| align=right|0,233|| align=right|0,83|| align=right|3,428||MBA||25. října 1997||La Silla||Uppsala-DLR Trojan Survey
|-
|(129595)||1997 VD|| align=right|16,7|| align=right|2,318|| align=right|0,155|| align=right|2,87|| align=right|3,528||MBA||2. listopadu 1997||Kleť||Klet
|-
|(129596)||1997 VR1|| align=right|15,7|| align=right|2,321|| align=right|0,221|| align=right|23,36|| align=right|3,535||MBA||2. listopadu 1997||Nanyo||T. Okuni
|-
|(129597)||1997 VT1|| align=right|16,7|| align=right|2,263|| align=right|0,163|| align=right|3,73|| align=right|3,404||MBA||4. listopadu 1997||Kleť||Klet
|-
|(129598)||1997 VL3|| align=right|16,0|| align=right|2,343|| align=right|0,230|| align=right|3,36|| align=right|3,585||MBA||6. listopadu 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(129599)||1997 VD8|| align=right|16,3|| align=right|2,341|| align=right|0,160|| align=right|1,96|| align=right|3,580||MBA||6. listopadu 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(129600)||1997 WZ1|| align=right|15,9|| align=right|2,244|| align=right|0,100|| align=right|3,83|| align=right|3,361||MBA||19. listopadu 1997||Chichibu||N. Sato
|-
|(129601)||1997 WE9|| align=right|15,9|| align=right|2,358|| align=right|0,252|| align=right|5,72|| align=right|3,620||MBA||21. listopadu 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129602)||1997 WA12|| align=right|12,2|| align=right|5,258|| align=right|0,032|| align=right|16,65|| align=right|12,06||JUT||22. listopadu 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129603)||1997 WF12|| align=right|16,4|| align=right|2,371|| align=right|0,155|| align=right|3,10|| align=right|3,649||MBA||22. listopadu 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129604)||1997 WL12|| align=right|17,4|| align=right|2,379|| align=right|0,154|| align=right|1,02|| align=right|3,669||MBA||23. listopadu 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129605)||1997 WH29|| align=right|15,3|| align=right|3,191|| align=right|0,062|| align=right|8,14|| align=right|5,700||MBA||30. listopadu 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129606)||1997 WU57|| align=right|16,9|| align=right|2,255|| align=right|0,159|| align=right|3,12|| align=right|3,387||MBA||26. listopadu 1997||La Silla||Uppsala-DLR Trojan Survey
|-
|(129607)||1997 WE58|| align=right|16,6|| align=right|2,316|| align=right|0,217|| align=right|2,28|| align=right|3,524||MBA||30. listopadu 1997||La Silla||Uppsala-DLR Trojan Survey
|-
|(129608)||1997 YQ8|| align=right|16,8|| align=right|2,379|| align=right|0,163|| align=right|3,55|| align=right|3,670||MBA||24. prosince 1997||Stroncone||Stroncone
|-
|(129609)||1997 YO16|| align=right|15,7|| align=right|2,533|| align=right|0,216|| align=right|3,24|| align=right|4,031||MBA||31. prosince 1997||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(129610)||1998 AA1|| align=right|16,0|| align=right|2,407|| align=right|0,242|| align=right|5,59|| align=right|3,733||MBA||5. ledna 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(129611)||1998 AE2|| align=right|16,2|| align=right|2,399|| align=right|0,188|| align=right|1,71|| align=right|3,714||MBA||1. ledna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129612)||1998 AS2|| align=right|16,9|| align=right|2,370|| align=right|0,191|| align=right|1,78|| align=right|3,648||MBA||1. ledna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129613)||1998 BR6|| align=right|16,3|| align=right|2,357|| align=right|0,271|| align=right|4,35|| align=right|3,619||MBA||24. ledna 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(129614)||1998 BB25|| align=right|15,3|| align=right|2,535|| align=right|0,056|| align=right|5,32|| align=right|4,036||MBA||28. ledna 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(129615)||1998 BP30|| align=right|16,2|| align=right|2,386|| align=right|0,087|| align=right|5,76|| align=right|3,684||MBA||18. ledna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129616)||1998 BP34|| align=right|16,6|| align=right|2,446|| align=right|0,108|| align=right|2,00|| align=right|3,826||MBA||22. ledna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129617)||1998 BV41|| align=right|16,2|| align=right|2,485|| align=right|0,084|| align=right|5,63|| align=right|3,916||MBA||30. ledna 1998||Modra||P. Kolény; L. Kornoš
|-
|(129618)||1998 DS11|| align=right|15,2|| align=right|2,395|| align=right|0,134|| align=right|7,98|| align=right|3,706||MBA||24. února 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(129619)||1998 DR17|| align=right|16,0|| align=right|2,408|| align=right|0,097|| align=right|6,92|| align=right|3,736||MBA||23. února 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129620)||1998 EA3|| align=right|16,1|| align=right|2,562|| align=right|0,189|| align=right|5,07|| align=right|4,100||MBA||1. března 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(129621)||1998 ES5|| align=right|15,7|| align=right|2,445|| align=right|0,187|| align=right|3,06|| align=right|3,822||MBA||2. března 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129622)||1998 FV2|| align=right|16,7|| align=right|2,409|| align=right|0,088|| align=right|5,26|| align=right|3,737||MBA||22. března 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129623)||1998 FS20|| align=right|16,1|| align=right|2,422|| align=right|0,154|| align=right|3,18|| align=right|3,769||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(129624)||1998 FT25|| align=right|16,0|| align=right|2,551|| align=right|0,225|| align=right|12,80|| align=right|4,075||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(129625)||1998 FJ133|| align=right|15,5|| align=right|2,594|| align=right|0,095|| align=right|4,13|| align=right|4,177||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(129626)||1998 HN1|| align=right|16,6|| align=right|1,944|| align=right|0,082|| align=right|21,22|| align=right|2,710||MBA||20. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(129627)||1998 HA3|| align=right|16,4|| align=right|1,930|| align=right|0,077|| align=right|21,67|| align=right|2,680||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(129628)||1998 HH12|| align=right|15,6|| align=right|2,566|| align=right|0,086|| align=right|23,20|| align=right|4,109||MBA||19. dubna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129629)||1998 HW31|| align=right|16,8|| align=right|1,917|| align=right|0,074|| align=right|21,09|| align=right|2,654||MBA||22. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(129630)||1998 HK32|| align=right|16,0|| align=right|2,546|| align=right|0,174|| align=right|4,23|| align=right|4,062||MBA||20. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(129631)||1998 HF35|| align=right|15,5|| align=right|2,571|| align=right|0,051|| align=right|5,46|| align=right|4,122||MBA||20. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(129632)||1998 HV36|| align=right|16,2|| align=right|2,527|| align=right|0,211|| align=right|6,51|| align=right|4,016||MBA||20. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(129633)||1998 HD38|| align=right|16,3|| align=right|2,519|| align=right|0,142|| align=right|3,98|| align=right|3,998||MBA||20. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(129634)||1998 HP43|| align=right|14,0|| align=right|3,941|| align=right|0,185|| align=right|2,59|| align=right|7,824||HLD||20. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(129635)||1998 HN53|| align=right|16,2|| align=right|2,458|| align=right|0,142|| align=right|2,27|| align=right|3,852||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(129636)||1998 HF89|| align=right|15,3|| align=right|2,534|| align=right|0,109|| align=right|5,85|| align=right|4,034||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(129637)||1998 HH96|| align=right|15,6|| align=right|2,541|| align=right|0,183|| align=right|5,20|| align=right|4,050||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(129638)||1998 HE137|| align=right|16,1|| align=right|2,467|| align=right|0,128|| align=right|5,39|| align=right|3,874||MBA||20. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(129639)||1998 HS150|| align=right|15,7|| align=right|2,569|| align=right|0,254|| align=right|5,71|| align=right|4,117||MBA||20. dubna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129640)||1998 KB1|| align=right|16,4|| align=right|2,532|| align=right|0,140|| align=right|11,92|| align=right|4,029||MBA||19. května 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129641)||1998 KC1|| align=right|15,7|| align=right|2,378|| align=right|0,284|| align=right|13,23|| align=right|3,667||MBA||22. května 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129642)||1998 KU5|| align=right|15,4|| align=right|2,642|| align=right|0,128|| align=right|14,72|| align=right|4,293||MBA||19. května 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129643)||1998 KH6|| align=right|16,4|| align=right|1,940|| align=right|0,057|| align=right|20,01|| align=right|2,701||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(129644)||1998 KQ8|| align=right|16,3|| align=right|2,536|| align=right|0,251|| align=right|10,32|| align=right|4,037||MBA||23. května 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(129645)||1998 KA22|| align=right|16,4|| align=right|2,458|| align=right|0,178|| align=right|0,28|| align=right|3,854||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(129646)||1998 KR26|| align=right|14,1|| align=right|2,690|| align=right|0,157|| align=right|29,76|| align=right|4,411||MBA||27. května 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129647)||1998 LX2|| align=right|15,7|| align=right|2,562|| align=right|0,176|| align=right|8,12|| align=right|4,101||MBA||1. června 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(129648)||1998 MB4|| align=right|15,2|| align=right|3,091|| align=right|0,160|| align=right|11,40|| align=right|5,434||MBA||18. června 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129649)||1998 MM4|| align=right|15,7|| align=right|2,594|| align=right|0,264|| align=right|11,13|| align=right|4,178||MBA||18. června 1998||Mallorca||A. Lopez; R. Pacheco
|-
|(129650)||1998 MC19|| align=right|15,6|| align=right|2,573|| align=right|0,136|| align=right|14,77|| align=right|4,126||MBA||19. června 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(129651)||1998 MF24|| align=right|16,3|| align=right|2,634|| align=right|0,124|| align=right|4,52|| align=right|4,275||MBA||25. června 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129652)||1998 OA4|| align=right|15,9|| align=right|2,689|| align=right|0,042|| align=right|2,63|| align=right|4,410||MBA||24. července 1998||Caussols||ODAS
|-
|(129653)||1998 QL3|| align=right|15,4|| align=right|1,965|| align=right|0,084|| align=right|18,47|| align=right|2,754||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(129654)||1998 QA12|| align=right|15,8|| align=right|2,733|| align=right|0,227|| align=right|4,99|| align=right|4,518||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(129655)||1998 QT15|| align=right|15,1|| align=right|2,581|| align=right|0,210|| align=right|9,77|| align=right|4,147||MBA||20. srpna 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(129656)||1998 QO16|| align=right|15,3|| align=right|2,641|| align=right|0,272|| align=right|12,64|| align=right|4,292||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(129657)||1998 QQ33|| align=right|15,7|| align=right|2,629|| align=right|0,281|| align=right|12,01|| align=right|4,261||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(129658)||1998 QV44|| align=right|16,0|| align=right|2,695|| align=right|0,223|| align=right|3,52|| align=right|4,423||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(129659)||1998 QZ44|| align=right|15,2|| align=right|2,742|| align=right|0,169|| align=right|9,68|| align=right|4,540||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(129660)||1998 QJ51|| align=right|14,6|| align=right|3,157|| align=right|0,265|| align=right|26,63|| align=right|5,609||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(129661)||1998 QR54|| align=right|16,0|| align=right|2,703|| align=right|0,362|| align=right|13,39|| align=right|4,444||MBA||27. srpna 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(129662)||1998 QJ57|| align=right|16,4|| align=right|2,910|| align=right|0,047|| align=right|0,94|| align=right|4,964||MBA||30. srpna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129663)||1998 QS57|| align=right|16,1|| align=right|2,778|| align=right|0,130|| align=right|2,03|| align=right|4,630||MBA||30. srpna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129664)||1998 QS80|| align=right|14,6|| align=right|2,754|| align=right|0,268|| align=right|14,81|| align=right|4,568||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(129665)||1998 QX84|| align=right|16,3|| align=right|2,640|| align=right|0,278|| align=right|12,49|| align=right|4,290||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(129666)||1998 QT97|| align=right|16,8|| align=right|1,992|| align=right|0,111|| align=right|22,11|| align=right|2,810||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(129667)||1998 QY104|| align=right|14,7|| align=right|2,793|| align=right|0,209|| align=right|12,47|| align=right|4,666||MBA||26. srpna 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(129668)||1998 QE111|| align=right|15,5|| align=right|2,656|| align=right|0,189|| align=right|15,47|| align=right|4,327||MBA||28. srpna 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(129669)||1998 RY|| align=right|15,5|| align=right|2,576|| align=right|0,302|| align=right|3,41|| align=right|4,133||MBA||12. září 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(129670)||1998 RU6|| align=right|15,0|| align=right|2,687|| align=right|0,141|| align=right|11,93|| align=right|4,403||MBA||12. září 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129671)||1998 RA23|| align=right|15,3|| align=right|2,571|| align=right|0,249|| align=right|3,88|| align=right|4,121||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(129672)||1998 RR24|| align=right|15,7|| align=right|2,709|| align=right|0,169|| align=right|5,35|| align=right|4,457||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(129673)||1998 RN27|| align=right|15,6|| align=right|2,863|| align=right|0,150|| align=right|15,41|| align=right|4,844||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(129674)||1998 RQ36|| align=right|15,7|| align=right|2,762|| align=right|0,161|| align=right|9,12|| align=right|4,591||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(129675)||1998 RV36|| align=right|15,7|| align=right|2,769|| align=right|0,161|| align=right|8,21|| align=right|4,608||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(129676)||1998 RM42|| align=right|16,0|| align=right|2,562|| align=right|0,292|| align=right|3,92|| align=right|4,101||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(129677)||1998 RZ43|| align=right|16,4|| align=right|2,647|| align=right|0,241|| align=right|4,83|| align=right|4,307||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(129678)||1998 RQ50|| align=right|15,6|| align=right|2,746|| align=right|0,101|| align=right|0,69|| align=right|4,551||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(129679)||1998 RP57|| align=right|15,2|| align=right|3,025|| align=right|0,257|| align=right|2,46|| align=right|5,261||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(129680)||1998 RF58|| align=right|15,7|| align=right|2,773|| align=right|0,069|| align=right|4,25|| align=right|4,617||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(129681)||1998 RB60|| align=right|15,5|| align=right|2,717|| align=right|0,246|| align=right|9,66|| align=right|4,477||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(129682)||1998 RQ67|| align=right|16,0|| align=right|2,583|| align=right|0,208|| align=right|2,89|| align=right|4,151||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(129683)||1998 RO71|| align=right|15,4|| align=right|2,764|| align=right|0,122|| align=right|6,48|| align=right|4,594||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(129684)||1998 RD73|| align=right|15,8|| align=right|2,782|| align=right|0,242|| align=right|8,95|| align=right|4,640||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(129685)||1998 RX75|| align=right|16,2|| align=right|3,000|| align=right|0,248|| align=right|2,09|| align=right|5,195||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(129686)||1998 RB78|| align=right|15,3|| align=right|2,893|| align=right|0,126|| align=right|17,74|| align=right|4,919||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(129687)||1998 SO8|| align=right|16,5|| align=right|2,547|| align=right|0,309|| align=right|8,15|| align=right|4,064||MBA||20. září 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129688)||1998 SK14|| align=right|14,6|| align=right|2,920|| align=right|0,281|| align=right|24,97|| align=right|4,989||MBA||17. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(129689)||1998 SN15|| align=right|15,4|| align=right|2,926|| align=right|0,065|| align=right|1,33|| align=right|5,004||MBA||16. září 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129690)||1998 SF16|| align=right|15,4|| align=right|2,863|| align=right|0,059|| align=right|1,99|| align=right|4,844||MBA||16. září 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129691)||1998 SH16|| align=right|16,4|| align=right|2,874|| align=right|0,077|| align=right|1,62|| align=right|4,871||MBA||16. září 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129692)||1998 SR25|| align=right|15,5|| align=right|2,602|| align=right|0,232|| align=right|5,08|| align=right|4,196||MBA||22. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(129693)||1998 SW39|| align=right|15,0|| align=right|3,011|| align=right|0,084|| align=right|10,48|| align=right|5,223||MBA||23. září 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129694)||1998 SP46|| align=right|15,6|| align=right|2,771|| align=right|0,182|| align=right|8,90|| align=right|4,612||MBA||25. září 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129695)||1998 SY46|| align=right|17,5|| align=right|2,192|| align=right|0,154|| align=right|0,31|| align=right|3,245||MBA||25. září 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129696)||1998 SG62|| align=right|15,7|| align=right|2,580|| align=right|0,269|| align=right|8,70|| align=right|4,144||MBA||19. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(129697)||1998 SO69|| align=right|15,7|| align=right|2,684|| align=right|0,155|| align=right|8,43|| align=right|4,396||MBA||19. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(129698)||1998 SH77|| align=right|14,7|| align=right|2,794|| align=right|0,067|| align=right|3,33|| align=right|4,668||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(129699)||1998 SN82|| align=right|15,2|| align=right|2,897|| align=right|0,039|| align=right|5,01|| align=right|4,931||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(129700)||1998 SS89|| align=right|15,3|| align=right|3,141|| align=right|0,164|| align=right|4,57|| align=right|5,565||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(129701)||1998 SL93|| align=right|15,7|| align=right|2,940|| align=right|0,113|| align=right|1,81|| align=right|5,039||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(129702)||1998 SH118|| align=right|15,9|| align=right|2,673|| align=right|0,270|| align=right|13,19|| align=right|4,369||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(129703)||1998 SU120|| align=right|15,3|| align=right|2,775|| align=right|0,124|| align=right|12,59|| align=right|4,622||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(129704)||1998 SG124|| align=right|13,9|| align=right|3,167|| align=right|0,230|| align=right|16,62|| align=right|5,635||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(129705)||1998 SV135|| align=right|14,7|| align=right|2,633|| align=right|0,257|| align=right|12,37|| align=right|4,271||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(129706)||1998 SZ143|| align=right|14,5|| align=right|2,986|| align=right|0,071|| align=right|8,49|| align=right|5,159||MBA||18. září 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(129707)||1998 SM147|| align=right|14,8|| align=right|2,945|| align=right|0,101|| align=right|3,27|| align=right|5,053||MBA||20. září 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(129708)||1998 SM150|| align=right|16,7|| align=right|2,596|| align=right|0,196|| align=right|2,31|| align=right|4,182||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(129709)||1998 SW157|| align=right|15,4|| align=right|2,926|| align=right|0,126|| align=right|3,61|| align=right|5,006||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(129710)||1998 SX159|| align=right|16,2|| align=right|2,760|| align=right|0,098|| align=right|4,67|| align=right|4,583||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(129711)||1998 SH168|| align=right|15,7|| align=right|2,580|| align=right|0,160|| align=right|6,01|| align=right|4,143||MBA||16. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(129712)||1998 TH3|| align=right|16,0|| align=right|2,549|| align=right|0,307|| align=right|12,44|| align=right|4,069||MBA||14. října 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(129713)||1998 TR4|| align=right|15,0|| align=right|2,752|| align=right|0,223|| align=right|12,03|| align=right|4,565||MBA||13. října 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129714)||1998 TE19|| align=right|14,8|| align=right|3,022|| align=right|0,115|| align=right|11,11|| align=right|5,252||MBA||14. října 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(129715)||1998 TW24|| align=right|16,0|| align=right|2,795|| align=right|0,163|| align=right|4,22|| align=right|4,673||MBA||14. října 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129716)||1998 TA28|| align=right|15,9|| align=right|3,030|| align=right|0,043|| align=right|1,59|| align=right|5,275||MBA||15. října 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129717)||1998 TT34|| align=right|15,0|| align=right|2,926|| align=right|0,131|| align=right|3,03|| align=right|5,004||MBA||14. října 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(129718)||1998 UR13|| align=right|15,9|| align=right|2,857|| align=right|0,096|| align=right|5,87|| align=right|4,828||MBA||23. října 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129719)||1998 UG14|| align=right|16,1|| align=right|3,073|| align=right|0,155|| align=right|1,52|| align=right|5,386||MBA||23. října 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129720)||1998 UZ30|| align=right|14,7|| align=right|2,789|| align=right|0,153|| align=right|13,79|| align=right|4,657||MBA||18. října 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(129721)||1998 VU2|| align=right|15,9|| align=right|2,946|| align=right|0,085|| align=right|2,59|| align=right|5,055||MBA||10. listopadu 1998||Caussols||ODAS
|-
|(129722)||1998 VK19|| align=right|15,2|| align=right|3,049|| align=right|0,105|| align=right|7,64|| align=right|5,324||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(129723)||1998 VU19|| align=right|14,9|| align=right|2,802|| align=right|0,234|| align=right|20,18|| align=right|4,689||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(129724)||1998 VV33|| align=right|15,4|| align=right|3,141|| align=right|0,137|| align=right|3,55|| align=right|5,565||MBA||11. listopadu 1998||Caussols||ODAS
|-
|(129725)||1998 VQ34|| align=right|15,3|| align=right|2,850|| align=right|0,225|| align=right|8,42|| align=right|4,812||MBA||14. listopadu 1998||Uenohara||N. Kawasato
|-
|(129726)||1998 VP37|| align=right|14,9|| align=right|2,637|| align=right|0,214|| align=right|11,50|| align=right|4,281||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(129727)||1998 VX49|| align=right|15,4|| align=right|3,034|| align=right|0,146|| align=right|3,15|| align=right|5,285||MBA||11. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(129728)||1998 WT9|| align=right|14,9|| align=right|2,634|| align=right|0,196|| align=right|18,25|| align=right|4,273||MBA||16. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(129729)||1998 WB19|| align=right|16,0|| align=right|2,616|| align=right|0,286|| align=right|6,91|| align=right|4,230||MBA||21. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(129730)||1998 WF21|| align=right|15,5|| align=right|2,648|| align=right|0,233|| align=right|5,86|| align=right|4,307||MBA||18. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(129731)||1998 WC28|| align=right|14,9|| align=right|3,051|| align=right|0,168|| align=right|2,52|| align=right|5,328||MBA||18. listopadu 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129732)||1998 WP33|| align=right|15,0|| align=right|3,098|| align=right|0,233|| align=right|8,19|| align=right|5,453||MBA||23. listopadu 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(129733)||1998 XM13|| align=right|14,4|| align=right|3,082|| align=right|0,108|| align=right|7,29|| align=right|5,410||MBA||15. prosince 1998||Caussols||ODAS
|-
|(129734)||1998 XY24|| align=right|15,4|| align=right|2,780|| align=right|0,206|| align=right|12,76|| align=right|4,635||MBA||12. prosince 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129735)||1998 YU|| align=right|15,9|| align=right|2,157|| align=right|0,151|| align=right|1,95|| align=right|3,167||MBA||16. prosince 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(129736)||1998 YW21|| align=right|16,4|| align=right|2,173|| align=right|0,158|| align=right|4,45|| align=right|3,203||MBA||26. prosince 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129737)||1999 AA9|| align=right|16,4|| align=right|2,097|| align=right|0,266|| align=right|4,44|| align=right|3,036||MBA||9. ledna 1999||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(129738)||1999 BT|| align=right|14,5|| align=right|2,740|| align=right|0,190|| align=right|11,37|| align=right|4,534||MBA||16. ledna 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(129739)||1999 CA9|| align=right|16,2|| align=right|2,216|| align=right|0,173|| align=right|0,69|| align=right|3,298||MBA||12. února 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129740)||1999 CK34|| align=right|15,5|| align=right|2,216|| align=right|0,076|| align=right|4,47|| align=right|3,298||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(129741)||1999 CT51|| align=right|15,2|| align=right|2,187|| align=right|0,040|| align=right|4,08|| align=right|3,233||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(129742)||1999 CU65|| align=right|14,6|| align=right|2,808|| align=right|0,189|| align=right|17,76|| align=right|4,704||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(129743)||1999 CF82|| align=right|16,6|| align=right|2,218|| align=right|0,089|| align=right|2,68|| align=right|3,303||MBA||15. února 1999||Monte Agliale||S. Donati
|-
|(129744)||1999 CP108|| align=right|15,5|| align=right|2,198|| align=right|0,103|| align=right|6,08|| align=right|3,258||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(129745)||1999 CX109|| align=right|16,0|| align=right|2,206|| align=right|0,070|| align=right|5,65|| align=right|3,276||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(129746)||1999 CE119|| align=right|8,7|| align=right|39,63|| align=right|0,275|| align=right|1,48|| align=right|250||PLT||10. února 1999||Mauna Kea||J. X. Luu; C. A. Trujillo; D. C. Jewitt
|-
|(129747)||1999 CZ133|| align=right|16,9|| align=right|2,219|| align=right|0,094|| align=right|2,09|| align=right|3,305||MBA||7. února 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129748)||1999 CB136|| align=right|16,3|| align=right|2,300|| align=right|0,144|| align=right|5,81|| align=right|3,488||MBA||8. února 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129749)||1999 CJ137|| align=right|15,5|| align=right|3,468|| align=right|0,052|| align=right|5,82|| align=right|6,456||MBA||9. února 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129750)||1999 CA143|| align=right|16,8|| align=right|2,333|| align=right|0,159|| align=right|4,40|| align=right|3,563||MBA||12. února 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|}

Poznámky: Prov. ozn. – první provizorní označení planetky; Abs. mag. – absolutní hvězdná velikost;
a – velká poloosa dráhy v astronomických jednotkách; e – excentricita dráhy;
i – sklon dráhy ve stupních; P – doba oběhu v rocích; – Typ obj. – klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd:
HLD – Hildina skupina,
JUT – Jupiterův troján,
MBA – planetka v hlavním pásu,
PLT – plutíno.

Data použita se svolením / Data used with permission
© IAU: Minor Planet Center.

Seznamy planetek